Artiom Timofiejew (ur. 1985) – rosyjski szachista
 Artiom Timofiejew (ur. 1994) – rosyjski piłkarz